Victor Zilberman (1947-), est un boxeur roumain.
 Yaron Zilberman (1966-), réalisateur israêlo-américain de cinéma.

Zilbermann
 Jean-Jacques Zilbermann (né en 1955), réalisateur français de cinéma.
Patronyme juif